Аллсвенскан 1999 — 75-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1999 року проводився у два кола, розпочався 10 квітня й завершився 30 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб Гельсінгборг ІФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Перехідні матчі 
 Ассиріска ФФ — Еребру СК 1:1, 1:2 дод. час
 ГАІС — Кальмар ФФ 2:1, 1:1

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезон 1999 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1999 у шведському спорті